Ё̄ ё̄ (Е з діарезою та макроном) - кирилична літера, яка використовується в мовах евенів, евенків, нанайців, негуїдалів, кільдин-саамів, селькупів та ульчів.

Джерела 
https://fr.wikipedia.org/wiki/%D0%81%CC%84